Tim Frederiksen, född 17 maj 1994, är en svensk fotbollsspelare. Han spelar för närvarande (2014) i Trelleborgs FF. Han spelade tidigare i Malmö FF.

Referenser

Män
Födda 1994
Levande personer
Svenska fotbollsspelare